Jastrzębska Spółka Węglowa
 Japan Steel Works
 JSW Group
 Jet Set Willy